

Pessoas 
Mitchell Donald
Mitchell Prentice
Thathyanie Mitchell

Localidades 
Mitchell (Dakota do Sul)
Mitchell (Geórgia)
Mitchell (Indiana)
Mitchell (Iowa)
Mitchell (Nebraska)
Mitchell (Oregon)
Mitchell Heights

Outros 
Mitchell Kwok
B-25 Mitchell

Desambiguação